«Приглаше́ние к путеше́ствию» ():

 «Приглашение к путешествию» — стихотворение Шарля Бодлера.
 «Приглашению к путешествию» — песня Давида Тухманова на одноимённое стихотворение Шарля Бодлера (1976).
 «» — фильм 1982 года, обладатель премии Каннского кинофестиваля за художественный вклад.
 Приглашение к путешествию — туристическая газета, издаваемая челябинским издательством «Абрис» с 1997 года.
 Приглашение к путешествию — телепрограмма, транслируемая на Arteс с 2017 года.